Barberis ou Barbéris est le patronyme de :
Alberto Barberis (1883-19?), joueur de football italien.
Georges Charles Barberis (1888-1980), sculpteur français.
Luigi Barberis (18?-19?), joueur de football italien.
René Barberis (1886-1959), réalisateur français de cinéma.
Mansi Barberis (1899-1986), compositrice, violoniste, professeur de musique et chef d'orchestre roumaine
Giovanni Barberis (1915-19?), joueur de football italien.
Pierre Barbéris (1926-2014), écrivain et critique littéraire français.
Robert Barberis (né en 1938), professeur et écrivain québécois.
Patrick Barbéris (1951-2018), réalisateur français.
Umberto Barberis (né en 1952), joueur de football suisse.
Dominique Barbéris (né en 1958), romancière française.
Sébastien Barberis (né en 1972), joueur de football suisse.